Die Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2022 vom 3. Juli bis 14. August zum 50. Mal ausgetragen. Die 1. Liga bestand aus zehn Mannschaften. Der TK Grün-Weiss Mannheim war Titelverteidiger und zuvor drei Mal in Serie Meister geworden. Deutscher Meister 2022 wurde der Rochusclub, der als Klub mit der längsten durchgehenden Ligazugehörigkeit erstmals Meister wurde. Am 19. Dezember verkündete der Rochusclub den Rückzug aus der Bundesliga.

Spieltage und Mannschaften

Tabelle

Mannschaftskader

Weblinks 
 Webauftritt des DTB
 Website der Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2022
Tennissaison 2022